Stribeck ist der Name von

 Richard Stribeck (1861–1950), deutscher Maschinenbau-Ingenieur

Siehe auch:
 Stribeck-Kurve
 Stribeck-Pressung
 Striebeck